Simplified Mandatory Access Control Kernel, module de sécurité du noyau Linux,
 Smack, groupe rock finlandais
 Smack, genre de petit voilier britannique.